Мартан-Чу () — село в Урус-Мартановском районе Чеченской Республики. Административный центр Мартан-Чуйского сельского поселения.

География 

Село расположено по обоим берегам реки Мартан, у северных отрогов Лесистого хребта, в 1,5 км к югу от районного центра — Урус-Мартан.

Ближайшие населённые пункты: на севере — город Урус-Мартан, на северо-востоке — село Гойское, на западе — село Танги-Чу, на востоке — село Гой-Чу (Комсомольское).

У юго-западной окраины села расположен памятник природы «Лесостепь».

К югу от села находятся горы Лечан-Корт и Дами-Дукъ.

История 
История села насчитывает более 2500 лет. На территории села в 1970-1975 гг. обнаружены и исследованы две крупных аланских могильников с весьма богатым инвентарём. Среди находок особое внимание обращает медная византийская монета асс времен  Валентиниана II Константинополь­ 9 чекана 378—383 гг.  и серебренные монеты 109-110 гг. х. (727-729 гг. н.э.), бронзовые бляхи и частично сохранившиеся шашки. 

В 18-19 вв. в село влились хутора Дикан, Гудант-К1отар. 

Во время Кавказской войны население села, значительно возрастало когда из разрушенных сел Чеченской равнины сюда стекались чеченцы чьи дома были разрушены. 

В 1944 году после депортации чеченцев и ингушей и упразднения Чечено-Ингушской АССР, селение Мартан-Чу было переименовано в Грушёвое.

В 1958 году после восстановления Чечено-Ингушской АССР, населённому пункту было возвращено его прежнее название — Мартан-Чу.

Во время первой чеченской войны село было разрушено, во время второй чеченской войны в Мартан-чу пострадало значительно меньше.

Население

Тайпы  
 Гендарганой
 Белгатой
 Варандой
 Чунгрой
 Хилдехарой
 Зумсой
 Пхьамтой

Примечания 

 

Населённые пункты Урус-Мартановского района